An der Qualifikation zur U-21-Fußball-Europameisterschaft 2017 beteiligten sich, mit Ausnahme von Gibraltar und Polen, das als Gastgeber der Endrunde automatisch qualifiziert war, 52 Mitgliedsverbände der UEFA.

Modus 
Die 52 Nationalmannschaften wurden in neun Gruppen – sieben Gruppen zu sechs und zwei Gruppen zu fünf Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen mussten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel austragen. Die Gruppenspiele wurden ab dem 23. März 2015 ausgetragen.

Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die Endrunde. Die vier besten Zweitplatzierten erhielten Einzug in die Play-offs, wobei in Hin- und Rückspielen die zwei verbleibenden Teilnehmer ermittelt wurden. Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Gruppenphase zählte der direkte Vergleich der Mannschaften.

Auslosung 
Sämtliche Mannschaften wurden in sechs Töpfe eingeteilt, wobei die Töpfe A bis E jeweils neun Mannschaften umfassten, während im Topf F sieben Teams eingeteilt wurden. Entscheidend für die Topfeinteilung waren die Koeffizienten der Teilnehmer, wobei jene in Topf A den höchsten und jene in Topf F den niedrigsten aufwiesen. Daraus wurden neun Gruppen gebildet.

Gruppeneinteilung 
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 5. Februar 2015 in Nyon statt und ergab folgende Gruppen.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
Tabelle

 

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 8 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe 9 
Tabelle

Spielergebnisse

Tabelle der besten Gruppenzweiten 
Die vier Gruppenzweiten mit der besten Bilanz qualifizierten sich für die Playoff-Partien, in der die beiden letzten Plätze für die EM ausgespielt werden. Die Ergebnisse gegen den Sechstplatzierten finden in der Tabelle keine Berücksichtigung.

Play-offs 
Die Auslosung der Play-offs fanden am 14. Oktober 2016 in Nyon statt.

Für die Play-offs qualifiziert waren:

  (Zweiter Gruppe 2)
  (Zweiter Gruppe 6)
  (Zweiter Gruppe 7)
  (Zweiter Gruppe 9)

Die Spiele fanden am 11. und 15. November 2016 statt.

|}

Einzelnachweise 

Qualifikation
Fußballveranstaltung 2015
Fußballveranstaltung 2016